Ла Десвијасион има више значења:

 Ла Десвијасион, Ла Десвијасион де Касилда (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Десвијасион (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Десвијасион, Тијера Колорада (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Десвијасион (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Десвијасион (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Десвијасион, Колонија Висенте Гереро (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Десвијасион (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику